Новая звезда — многозначный термин.

 Новая звезда — резкое увеличение светимости звезды.
 «Новая звезда» — телевизионный конкурс вокалистов на канале «Звезда».

См. также 
 Сверхновая (значения)
 Нова (значения)